Атанасий е мъжко име. Може да се отнася за:
 Патриарси на Александрия
 Атанасий I Александрийски (Свети Атанасий Велики) (293 – 373)
 Атанасий II Александрийски (?-496)
 Атанасий III (?-1316)
 Атанасий IV (?-1425)
 Архиепископи на Охрид
 Атанасий I Охридски (16 – 17 век)
 Атанасий II Охридски (17 век)
 Атанасий Неаполитански (?-872), епископ на Неапол и светец
 Атанасий Атонски (Атонит, 920 – 1000), византийски духовник, основател на монашеската общност в Света гора
 Атанасий I Константинополски, патриарх на Константинопол от 1289 до 1293 г. и от 1303 до 1309 г.
 Атанасий Московски (?-1570), митрополит на Москва

Вижте също 
 Свети Атанасий